Wehlisch ist der Familienname von:

 Claus Wehlisch (* 1972), deutscher Filmeditor
 Kathrin Wehlisch (* 1974), deutsche Schauspielerin und Sprecherin